Veeriku bezeichnet
 Veeriku (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Veeriku (Tartu), Stadtteil von Tartu, Estland